460 км, 460-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 460 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 204018.
 460 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 600415.